Le terme « intermittent » peut faire référence à :

Hydrologie 

 un cours d'eau intermittent, cours d'eau qui apparait périodiquement ;
 la fontaine intermittente de Fontestorbes, source française ;
 un lac intermittent, lac qui apparait périodiquement.

Pathologie 

 la , symptôme vasculaire ;
 la fièvre intermittente, symptôme fiévreux ;
 le jeûne intermittent, type de régime alimentaire ;
 la porphyrie aiguë intermittente, maladie génétique ;
 le trouble explosif intermittent, trouble comportemental.

Autres 

 une source d'énergie intermittente, source de production d'énergie ;
 un intermittent du spectacle, statut professionnel français ;
 une relation intermittente, forme de relation humaine.